California State University - Fresno, een Amerikaanse universiteit
 California State University - Fullerton, een Amerikaanse universiteit